Тромаре́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Марне. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70509.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к юго-востоку от Парижа, в 26 км северо-западнее Безансона, в 50 км к юго-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 110 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 71 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 48 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 75,9 %). Из 48 активных жителей работали 46 человек (29 мужчин и 17 женщин), безработных было 2 (1 мужчина и 1 женщина). Среди 23 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона